Fawcett est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Edgar Fawcett (1847-1904), écrivain américain ;
 Farrah Fawcett (1947-2009), actrice américaine ;
 George Fawcett (1860-1939), acteur américain ;
 Henry Fawcett (1833-1884), homme politique, féministe et époux de Millicent Fawcett ;
 Joy Fawcett (1968-),  joueuse de soccer américaine ;
 Millicent Fawcett (1847-1929), féministe britannique ;
 Nicole Fawcett (1986-),  joueuse de volley-ball américaine ;
 Percy Fawcett (1867-1925), explorateur britannique ;
 Philippa Fawcett (1868-1948), mathématicienne britannique, fille de Millicent ;
 Thomas Fawcett (1848-1920), ingénieur britannique ;
 William Fawcett (1851-1926), botaniste britannique ;
 William Fawcett (1894-1974), acteur américain.

Lieux 
 Fawcett, hameau canadien situé dans la province d'Alberta.

Voir aussi 
 Fawcett Publications, éditeur de comics
 Fawcett Comics, filiale du précédent

Homonymie de patronyme